Зенит (; ) е ракета носител разработена от конструкторско бюро Южное в Украйна. Ракетата е построена през 1980-те с две цели: като бустер с течно гориво за ракетата Енергия и да бъде използвана само като ракета, когато ѝ е прибавена и втора степен. Очаквало се е Зенит да поеме и пилотираните космически полети от Союз, но плановете се провалят след разпадането на СССР.

Ракетата се изстрелва от космодрума Байконур в Казахстан. Двигателите на първата и втора степен, както и на по-горната степен на версия Зенит-3СЛ се доставят от Русия. Планува се Зенит да бъде заменена от все още разработващата се ракета Ангара, но дотогава Русия ще използва Зенит. Има планове за използване на подобрената версия Зенит-3СЛБ за комерсиални изстрелвания от началото на април 2008.

Зенит-3СЛ е изстрелвана 26 пъти с 23 успешни полета, 2 провала и 1 частичен успешен полет през януари 2007 г. Първият провал се случва на 12 март 2000 г. Вторият е на 30 януари 2007 г., когато ракетата експлодира на платформа Одисей секунди след изстрелването. Спътникът NSS-8, който е на борда на ракетата е разрушен.

Техническа характеристика

Преглед

Товар

Версията с две степени (Зенит-2)

Версията с три степени (Зенит-3СЛ)

Варианти

Зенит-2 
Зенит-2 е първата от ракетите Зенит, която е конструирана като ракета носител. Има две степени. Първата използва ракетни двигатели от моделът РД-170, а втората РД-120. Първият полет е на 13 април 1985 г., две години преди ракетата Енергия.

Ракета Енергия 

Ракетният двигател от първата степен е използван и за ракетата Енергия. Прибавени са четири такива двигатели към основната ракета за да произвеждат допълнителна тяга при излитане. По подобен начин са използвани и бустери с твърдо гориво при космическите совалки. Енергия прави два полета преди програмата да бъде прекратена.

Зенит-3СЛ 
Зенит-3СЛ е тристепенна ракета носител конструирана и използвана за морски старт.

Тя комбинира:

 две степени от Зенит-2С, конструирани от украинското конструкторско бюро Южное.
 Блок-ДМ-СЛ, който е разработен за руската ракета Енергия.
 главна част, която предпазва товара при изстрелване конструирана от Боинг.

Ракетите използвани за морски старт се изграждат в Лонг Бийч, Калифорния. Изстрелванията стават от платформа Одисей, разположена близо до екватора.

Зенит-2М и 2СЛБ 
Зенит-2М е подобрена версия на Зенит-2 с нова контролна система и модифицирани двигатели. Първата от тези ракети е изстреляна на 29 юни 2007 г. и извежда секретен спътник Космос. Зенит-2СЛБ се очаква да влезе в употреба през 2008 г. и да извежда комерсиални товари от космодрумът Байконур.

Зенит-2М/Фрегат 
Зенит-2М/Фрегат е тристепенна ракета, производна на Зенит-2М, като последната степен е Фрегат, която вече се използва от ракетата Союз, за да достига по-високи орбити. Първият полет е през 2007 г. с товар руския изкуствен спътник Електо-Л.

Зенит-3М и 3СЛБ 
Зенит-3М е Зенит-2М със степен Блок-Д използвана и при Зенит-3СЛ. Ракетата е изстреляна от космодрумът Байконур в началото на 2008 г.

Полети

Предишни полети

Планирани полети

Вижте също 
 Космически полети през 2008

Източници

Външни препратки 
  Ракетно семейство Зенит.
  Информация за ракетата в Енциклопедия Астронавтика.
 // Информация от Националната космическа агенция на Украйна.
 / Информация от сайта на Буран.

Зенит